Desa Tambakmas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tambakmas (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 111,37), Jawa Timur, 
 Desa Tambakmas (administrativ by i Indonesien, lat -7,77, long 111,46), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar